Музей на Възраждането може да се отнася за:

 Музей на Възраждането, Варна
 Музей на Възраждането, Елена